Рађићи су насељено мјесто у општини Кнежево, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 1.405 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Кнежево

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Кнежево
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини